Kastner est un patronyme allemand qui peut faire référence à :

 Bruno Kastner (1890-1932), acteur de théâtre et de cinéma allemand
 Elliott Kastner (1930-2010), agent artistique et producteur américain
 Hermann Kastner (1886-1957), juriste, homme politique et espion allemand
 Jean-Georges Kastner (1810-1867), un compositeur français
 Frédéric Kastner (1852-1882), un physicien et musicien, inventeur du pyrophone, fils du précédent
 Macario Santiago Kastner (1908–1992), musicologue
 Rudolf Kastner, aussi dénommé Israel (Yisrael) Kastner, (1906 – 1957), juif hongrois qui négocia avec les SS l'autorisation pour 1.684 Juifs de quitter la Hongrie pour la Suisse, le train de Kastner.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme germanique